"Sebring" pode ser:
 Autódromo Internacional de Sebring, autódromo na Flórida
 Sebring (Flórida), localidade dos EUA
 Sebring (Ohio), localidade dos EUA
 Chrysler Sebring, carro

Desambiguações de topônimos